Laqueus är ett släkte av armfotingar. Laqueus ingår i familjen Laqueidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Laqueus